Voici la liste des planètes mineures numérotées de 291001 à 292000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 291001 à 292000

291001-291100

291101-291200

291201-291300

291301-291400

291401-291500

291501-291600

291601-291700

291701-291800

291801-291900

291901-292000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000